Hollandia steht für:
 eine Provinz der Republik der Sieben Vereinigten Provinzen (1581–1795)
 eine indonesische Stadt auf Neuguinea, heute Jayapura
 Hollandia (Schiff), ein frühneuzeitliches 80-Kanonen-Linienschiff
 (1132) Hollandia, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Hollandia (Unternehmen), ein niederländisches Unternehmen im Bereich Stahlbau, das z. B. das London Eye errichtete
 die Hollandiahütte oder Lötschenhütte des Schweizer Alpen-Club, in den Berner Alpen